Според данни на Централната статистическа служба броят на живородените в Унгария през 2016 година е 93 100, и има 9.5 ‰ коефициент на раждаемост.

Показатели 
Демографски показатели според данни на Централната статистическа служба:

Численост на живородените 
Численост на живородените през годините по области и град Будапеща, според данни на Централната статистическа служба:

Коефициент на раждаемост 
Коефициент на раждаемост през годините според данни на Централната статистическа служба, по области и град Будапеща (брой родени за една година на 1000 души от населението, в ‰):

Тотален коефициент на плодовитост 

Тотален коефициент на плодовитост през годините според данни на Централната статистическа служба, по области и град Будапеща:

Възраст на майката 
Дял на живородените по възраст на майката през 2010 година според Централната статистическа служба, по области и град Будапеща (в %):

Вижте също 
 Раждаемост
 Списък на страните по коефициент на раждаемост
 Население на Унгария

Източници

Външни препратки 

Население на Унгария
Унгария